

Culture et société 
 Kero Kero Bonito est un groupe de musique britannique.

Patronyme 

 Giuseppe Bonito (1707-1789), un peintre italien ;
 , un cinéaste italien.

Toponyme

Brésil 
 Bonito, une municipalité de Bahia ;
 Bonito, une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Bonito, une municipalité de l'État du Pará ;
 Bonito, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Bonito de Santa Fé, une municipalité de l'État de la Paraíba ;

États-Unis 
 Pueblo Bonito, une ruine anasazie dans le Chaco Canyon (Nouveau-Mexique) ;
 la coulée Bonito, une coulée de lave située dans le comté de Coconino (Arizona) ;

Italie 
 Bonito, une commune de la province d'Avellino.